Джордже Апосту (; 20 декабря 1934, Станишешти близ Текуч, Западная Молдавия — 13 октября 1986, Париж, Франция) — румынский .

Биография 
До 1959 года обучался в Институте изобразительных искусств «Николае Григореску» в Бухаресте, ученик Иона Лучана Мурну и Константина Бараски.

Начиная с 1964 года и до смерти провёл многочисленные персональные и групповые выставки в Румынии и за рубежом (Франция, Дания, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Италия, Испания, Болгария, Бразилия, Индия, Польша, СССР, Финляндия, ЧССР и др.).

В 1983 году получил назначение на должность руководителя творческой мастерской при мэрии Парижа.

Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Творчество 
В начале своего творчества Апосту нашёл вдохновение в народном творчестве. Автор, преимущественно, скульптур из дерева и камня, предметов этнографического характера, которые отразили стилистическое новаторство, индивидуальные способы выражения, освобожденные от клише и условностей узкого академического реализма.

Награды 
 Орден за заслуги в культуре (Румыния)
 Орден «За особые заслуги в деле строительства социализма по случаю 50-летия создания Коммунистической партии Румынии»
 1966 — Премия им. Иона Андрееску Румынской академии
 1970 — Первая премия Союза художников Румынии
 Почётный гражданин города Текуч.

Примечания

Ссылки 
 George Apostu
 Работы Джордже Апосту

Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Кавалеры орденов Румынии
Почётные граждане городов Румынии